Jaycob Megna (né le  à Plantation dans l'État de Floride aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Son frère Jayson est également un joueur de hockey professionnel.

Biographie 
Évoluant pour les Mavericks de l'Université du Nebraska à Omaha, il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012 par les Ducks d'Anaheim au  rang, soit l'avant-dernier rang du repêchage. Il passe trois saisons à l'université avant de passer professionnel vers la fin de la saison 2013-2014 avec les Admirals de Norfolk, équipe affiliée aux Ducks dans la LAH. Le  2017, il joue son premier match dans la LNH avec les Ducks contre les Blackhawks de Chicago.

Statistiques

En club 

| 2010-2011 || Lumberjacks de Muskegon || USHL || 55 || 1 || 17 || 18 || 24 || 6 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2011-2012 || Université du Nebraska à Omaha || WCHA || 35 || 2 || 3 || 5 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Université du Nebraska à Omaha || WCHA || 38 || 2 || 5 || 7 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Université du Nebraska à Omaha || NCHC || 32 || 0 || 10 || 10 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Admirals de Norfolk || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Admirals de Norfolk || LAH || 32 || 1 || 4 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 67 || 0 || 12 || 12 || 14 || 9 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Gulls de San Diego || LAH || 62 || 5 || 22 || 27 || 37 || 10 || 0 || 4 || 4 || 8
|-
| 2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Ducks d'Anaheim || LNH || 14 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Gulls de San Diego || LAH || 49 || 2 || 10 || 12 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 28 || 1 || 3 || 4 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH || 38 || 2 || 11 || 13 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Wolves de Chicago || LAH || 60 || 3 || 7 || 10 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Barracuda de San José || LAH || 36 || 2 || 6 || 8 || 22 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH ||  || 
|-
| 2021-2022 || Barracuda de San José  || LAH ||  || 

| 43 || 1 || 4 || 5 || 14 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en décembre 1992
Naissance à Plantation (Floride)
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur de hockey sur glace des Mavericks d'Omaha
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Sharks de San José